Kahler Berg ist der Name folgender Berge:

 Kahler Berg, anderer Name des Hochstein (Eifel) (563 m), in der Eifel bei Mendig, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Kahler Berg (Reinsberge) (535,6 m), in den Reinsbergen bei Kleinbreitenbach (Plaue), Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland
 Kahler Berg, deutscher Name des Boreč (Berg) (449 m), im Böhmischen Mittelgebirge bei Boreč, Okres Mladá Boleslav, Tschechien
 Kahler Berg (Mittenwalde) (85,7 m) bei Mittenwalde, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg, Deutschland